Соколя (с  — Сокол) — название населённых пунктов на Украине:

 Соколя — село в Бусском районе Львовской области.
 Соколя — село в Яворовском районе Львовской области.